67e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 67e Reservekorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid